Le vendredi  est le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver de 2022 se déroulant à Pékin en Chine.

Programme 

|}

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Jeux paralympiques d'hiver de 2022

Liens externes 

 01